Puškinskaja je název mnohých ulic v ruskojazyčných zemích. Stanice metra tohoto názvu se nachází ve více městech:

 Puškinskaja (stanice metra v Charkově) – stanice metra v Charkově na Saltovské lince
 Puškinskaja (stanice metra v Minsku) – stanice metra v Minsku na Avtozavodské lince
 Puškinskaja (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na Tagansko-Krasnopresněnské lince v centru města
 Puškinskaja (stanice metra v Petrohradu) – stanice metra v Petrohradu na první lince v centru města